Rudnik Tajmisjte (makedonska: Рудник Тајмиште) är en järngruva i Nordmakedonien. Den ligger i den västra delen av landet, 70 kilometer sydväst om huvudstaden Skopje. Rudnik Tajmisjte ligger  meter över havet.

Terrängen runt Rudnik Tajmisjte är bergig. Högsta punkten i närheten är Ahmetovica,  meter över havet,  kilometer sydväst om Rudnik Tajmisjte. Närmaste större samhälle är Zajas, 10 kilometer öster om Rudnik Tajmisjte. 

Trakten runt Rudnik Tajmisjte består till största delen av jordbruksmark. Runt Rudnik Tajmisjte är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Gruvor i Nordmakedonien